Kabinett Teemant steht für folgende Regierungen Estlands:

 Kabinett Teemant I (1925 bis 1926)
 Kabinett Teemant II (1926 bis 1927)
 Kabinett Teemant III (1927)
 Kabinett Teemant IV (1932)